Эмиль Вольф (; 30 июля 1922 — 2 июня 2018) — американский физик чехословацкого происхождения. Приобрёл известность в области физической оптики, включая дифракцию, когерентные свойства оптических полей, спектроскопию частично когерентного излучения и теорию прямого излучения. рассеяние и обратное рассеяние. Он был также автором множества других вкладов в оптику.

Жизнь и карьера 
Вольф родился в Праге, Чехословакия, в еврейской семье. Он был вынужден покинуть свою родную страну, когда немцы вторглись. После коротких периодов в Италии и Франции (где он работал на чешское правительство в изгнании), он переехал в Соединенное Королевство в 1940 году.

В 1945 году получил степень бакалавра по математике и физике и в 1948 году — доктора философии по математике в Бристольском университете, Англия.

С 1951 по 1954 год работал в Эдинбургском университете с Максом Борном, написав знаменитый учебник по оптике, который теперь обычно называют просто Борн и Вольф. В 1959 году переехал в США, чтобы занять должность в Рочестерском университете. Он стал натурализованным гражданином США и был профессором оптической физики Уилсона в Рочестерском университете. В 1978 году был президентом Оптического общества Америки. До своей смерти Вольф жил со своей женой в Кловервуде в Питсфорде, штат Нью-Йорк.

Вольф предсказал новый механизм, производящий красное смещение и синее смещение, которое происходит не из-за движущихся источников (эффект Доплера). Позже это было подтверждено экспериментально (так называемый эффект Вольфа). Технически он обнаружил, что два неламберовских источника, излучающие лучевую энергию, могут взаимодействовать таким образом, что вызывает сдвиг в спектральных линиях. Он аналогичен паре камертонов с одинаковыми частотами (шагами), механически соединенных вместе с деки; существует сильная связь, которая приводит к тому, что резонансные частоты «тянутся» вниз по высоте. Эффект Вольфа может вызывать красные или синие смещения, в зависимости от точки зрения наблюдателя, но смещается красным, когда наблюдатель находится в лобовом положении. В 1999 г. Sisir Roy et al. предположили, что эффект Вольфа может объяснить диссонирующее красное смещение в некоторых квазарах.

Вольф оставался активным преподавателем, исследователем и автором до 80 лет. Скончался 2 июня 2018 года в возрасте 95 лет.

Вольф был очень известным автором книг в области оптики. Вместе с Максом Борном он стал соавтором Принципов оптики одного из стандартных учебников по оптике, широко известного как «Борн и Вольф». Кроме того, он в соавторстве с Леонардом Манделем, написал Оптическая когерентность и Квантовая оптика. Он также написал « Введение в теорию когерентности и поляризации света» и избранные труды Эмиля Вольфа с комментариями (World Scientific Publishing, 2001,). Кроме того, он редактировал серию книг " Прогресс в оптике " для Elsevier с момента ее создания в 1962 году.

Награды, членство и дипломы

Награды 
 Медаль Фредерика Айвса Оптического общества Америки (1977)
 Медаль Альберта А. Майкельсона Института Франклина (1980)
 Премия Макса Борна Оптического общества Америки (1987)
 Медаль Маркони Национального совета исследований Италии (1987)
 Золотая медаль Чехословацкой академии наук (1991)
 Медаль Союза чехословацких математиков и физиков (1991)
 Золотая медаль Палацкого университета в Оломоуце, Чехословакия (1991)
 Медаль Эстер Хоффман Беллер (2002)
 Дж. Г. Стоукс Премия SPIE (2010)

Членство 
 Почетный член Оптического общества Америки (президент в 1978 году)
 Почетный член Оптических обществ Индии и Австралии

Почетные степени 
 Университет Гронингена, Нидерланды (1989)
 Эдинбургский университет (1990)
 Палацкий университет Оломоуца (1992)
 Бристольский университет (1997)
 Университет Лаваль, Квебек (1997)
 Университет Франш-Конте, Франция (1999)
 Ольборгский университет, Дания (1999).

Примечания

См. также 
 Бывшие президенты Оптического общества Америки
 Прогресс в оптике

Ссылки 
 Эмиль Вольф. Домашняя страница в Университете Рочестера.
 Принципы оптики: электромагнитная теория распространения, интерференции и дифракции света (англ.) Примеры глав.
 
 Статьи, опубликованные ранним журналом президентов OSA  Оптического общества Америки
 Грегори Дж. Гбур (2018) RIP Эмиль Вольф, 1922—2018)

Иммигрировавшие в США из Чехии
Иммигрировавшие в Великобританию из Чехии
Преподаватели Рочестерского университета
Выпускники Бристольского университета
Физики США
Почётные доктора Бристольского университета
Почётные доктора Университета Лаваля
Почётные доктора университета Палацкого
Долгожители США
Президенты Оптического общества